Gaia, gaïa eller gaea stammer etymologisk fra oldgræsk γαῖα (gaîa, jorden eller land). Gaia kan henvise til flere artikler:
 Gaia (pigenavn) – et dansk pigenavn.
 Gaia (gudinde) – en gudinde fra den græske mytologi, som personificerer jorden.
 Gaia-hypotese – teori(er) hvori Jorden behandles som én stor organisme.
 Gaia Online – et amerikansk forum baseret på den populære tegne-stil anime.
 Vila Nova de Gaia – en by i det nordlige Portugal.
 Gaïa (vikingeskib)
 Gaea (krater) – krater på Amalthea.
 Gaia (film) – dansk kortfilm fra 2018 instrueret af Zinnini Elkington